Alfa en Omega, uitdrukking uit het christendom die Jezus' almacht symboliseert
Alpha and Omega (film),  Amerikaanse animatiefilm uit 2010
Alpha & Omega (muziekgroep), een Britse reggaeband